ryzoderma – tkanka okrywające młode korzenie
 Epiblema – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych